Bellefontaine (Jura), municipi al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Bellefontaine (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Bellefontaine (Martinica), comuna a la regió d'ultramar de Martinica (França)
 Bellefontaine (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Bellefontaine (Val-d'Oise), municipi al departament de Val-d'Oise (regió de l'Illa de França)
 Bellefontaine (Vosges), municipi al departament dels Vosges (regió del Gran Est, França)
 Bellefontaine Neighbors, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Cantó de Case-Pilote-Bellefontaine, divisió administrativa al departament de Martinica (regió de Martinica, França)